Von Ravensburg ist der Name folgender Personen:

 Ravensburg (Adelsgeschlecht)
 Heinrich III. von Ravensburg († 29. Juni 1237), Fürstbischof von Eichstätt 
 Göler von Ravensburg, Adelsgeschlecht